Boccaccio (club), een voormalige nachtclub in Destelbergen
 Boccaccio (operette), een operette uit 1879 geschreven door Franz von Suppé
 Giovanni Boccaccio, een Florentijnse dichter, schrijver en humanist
 Boccaccio '70, een Italiaanse film uit 1962
 Boccaccio (1972), een Italiaanse film uit 1972
 Boccaccio leest koningin Johanna van Napels de Decamerone voor, een schilderij van Gustave Wappers
 Al Salaam Boccaccio '98 (schip, 1970), een Egytische veerboot
 Boccaccio (Destelbergen), een discotheek/nightclub in Destelbergen